Die Unschuldigen bezeichnet:

 Agnus Dei – Die Unschuldigen, französisch-polnischer Film von Anne Fontaine aus dem Jahr 2015
 Die Unschuldigen (Film), französischer Film von André Téchiné aus dem Jahr 1987
 Die Unschuldigen (Gertrud von le Fort), Erzählung von Gertrud von le Fort